Дементьево — название населённых пунктов:

Россия 
 Дементьево — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Дементьево — деревня в Устюженском районе Вологодской области.
 Дементьево — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Дементьево — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.
 Дементьево — деревня в Нейском районе Костромской области.
 Дементьево — деревня в Нерехтском районе Костромской области.
 Дементьево — деревня в Раменском районе Московской области.
 Дементьево — деревня в Куженерском районе Марий Эл.
 Дементьево — деревня в Починковском районе Смоленской области.
 Дементьево — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Дементьево — деревня в Ростовском районе Ярославской области.
 Дементьево — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.